Italské království je název vícero historických státních útvarů:
 Italské království (476–493)
 Ostrogótské království (493–553)
 Italské království (568–774)
 Italské království (774/888–961/962) – stát vytvořený Karlem Velikým
 Italské království (961/962–1024) – v rámci Svaté říše římské
 Italské království (1805–1814) – za vlády francouzského císaře Napoleona
 Italské království (1861–1946)

Externí odkazy